Сбра́джа () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Сбраджа, Джанкарло (1926—1994) — итальянский актёр и драматург.
 Сбраджа, Маттиа (род. 1952) — итальянский актёр.
 Сбраджа, Рики (род. 1956) — шотландский футболист и футбольный тренер.